Натуральне число 913
 913 рік до нашої ери
 913 рік нашої ери